Die BetVictor Welsh Open 2022 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2021/22, das vom 28. Februar bis 6. März ausgetragen wurde. In der Vorsaison waren die Welsh Open das erste Turnier gewesen, das während der COVID-19-Pandemie außerhalb von England ausgetragen worden war. Der Veranstaltungsort, das International Convention Centre Wales im Celtic Manor Resort in Newport, wurde beibehalten. Das Turnier war der letzte der vier Home-Nations-Turniere. Seit dieser Spielzeit gab es bei allen vier Turnieren eine Qualifikationsrunde, die zumindest zum größeren Teil vorab in Wolverhampton ausgetragen wurden. Mit Ng On Yee spielte zum ersten Mal eine Frau in einer Hauptrunde eines Profi-Weltranglistenturnier der Main Tour.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld auf einer Gesamthöhe von 405.000 £ stehen. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Hauptturnier 
Die restlichen Spiele der Qualifikation wurden am 28. Februar in Newport ausgetragen. Das waren die Qualifikationsspiele der Top16 der Weltrangliste und die Spiele der walisischen Wildcard-Spieler Liam James Davies und Dylan Emery. Am 28. Februar starteten dort auch die Spiele der Hauptrunde.

Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 15. bis 20. Februar 2022 fanden in der Aldersley Arena in der mittelenglischen Stadt Wolverhampton 46 Partien statt. Die Partien der Top 16 und die der beiden Wildcard-Spieler des walisischen Verbands (U-21-Europameister Dylan Emery und der walisische U-18-Meister Liam James Davies) wurden erst einen Tag vor Beginn des Hauptturniers in Newport gespielt.

Am ersten Tag der Hauptqualifikation wurden 3 Sessions an den weiteren 5 Tagen 4 Sessions mit jeweils 2 Partien gespielt. Modus aller Matches war Best of 7 (4 Gewinnframes).

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des walisischen Verbands WBSA

Century-Breaks 
40 Spieler spielten insgesamt  80 Centuries; (In der Qualifikation 22, in der Hauptrunde 58) In der Qualifikation spielte der spätere Sieger Joe Perry mit einer 142 das höchste Break, in der Hauptrunde war es Michael White der gleichfalls eine 142 erzielte. Die meisten Centuries mit je sechs spielten Joe Perry und Ricky Walden
Die Century-Breaks der Qualifikation sind kursiv gesetzt, da sie nicht in die Wertung des höchsten Centurys eingehen.

Quellen

Weblinks 
 2022 Welsh Open bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Home Nations Series
Billardturnier in Newport (Gwent)